Xavi Pons puede referirse a:

 Xavier Pons i Puigdollers (1980-), piloto de rally español;
 Xavi Pons Foncillas (2000-), futbolista español.